Thylacorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Thylacorhynchus ingår i familjen Schizorhynchidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Thylacorhynchus